Il doppio del torneo di tennis Nordea Nordic Light Open 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrici Anabel Medina Garrigues e Virginia Ruano Pascual che hanno battuto in finale Chan Chin-wei e Tetjana Lužans'ka 6-1, 5-7, [10-6].

Teste di serie 

  Anabel Medina Garrigues Virginia Ruano Pascual (campionesse)
  Vera Duševina Elena Vesnina (semifinali)

  Nathalie Dechy Émilie Loit (quarti di finale) 
  Anna-Lena Grönefeld Tatjana Maria (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 

Nordea Nordic Light Open 2007